Rockdale kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Rockdale (Illinois)
Rockdale (Texas)
Rockdale (Wisconsin)
En naar:
Rockdale (Australië), een voorstad van Sydney in de Australische staat Nieuw-Zuid-Wales
Rockdale (LGA), een lokaal bestuurlijk gebied in de Australische staat Nieuw-Zuid-Wales